

Mitologia greca
 Filemone – marito di Bauci
 Filemone – figlio di Priamo

Onomastica
Filemone – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Filemone – personaggio a cui Paolo di Tarso indirizza la lettera a Filemone
 Filemone di Siracusa – commediografo greco antico
 Filemone di Siracusa il Giovane – commediografo greco antico, figlio del precedente